Hyperandra är ett släkte av fjärilar. Hyperandra ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Hyperandra